

Biografia 

La sua carriera di DJ inizia in diversi locali di Milano nel 1996.
Nel 2002 diventa DJ resident del club milanese Magazzini Generali, dove ogni mercoledì propone una selezione di musica elettronica e sperimentale nell'ambito della serata The Night Of Contemporary Beat.
Dal 2010 entra nel roster dei DJ della serata milanese Club Haus 80's.

Dal 2003 collabora stabilmente con Alessio Bertallot,  e private (Radio Deejay), mentre dal 2013 conduce un programma di musica dance alternativa sulla web radio Casa Bertallot insieme ad Alberto Scotti di DJ Mag. Dal 2015 al 2017 ricopre il ruolo di redattore della piattaforma di musica streaming TIMmusic, curando playlist, interviste e approfondimenti in ambito di musica dance.

Nel 2004 forma i Double Beat insieme a Stefano Ghittoni; il progetto, che rivede sonorità afrobeat in chiave house e downtempo, si concretizza in due album e diversi 12" pubblicati su Big Sur Recordings

Dall'incontro con Andrea Bertolini nasce invece un progetto electro house, denominato The Voidz. Il duo pubblica tre singoli sull'etichetta Stereoseven Plus tra il 2005 e il 2008 e una traccia in collaborazione con Luca Agnelli con lo pseudonimo di Quick Trick.

Nel 2014 fonda gli Abbracci Nucleari insieme a Rahma Hafsi. I due, grazie al sostegno di una campagna di crowdfunding, debuttano con l'omonimo EP nel 2016.

Nel 2020 pubblica il suo primo album solista con lo pseudonimo di (r)umori su etichetta Congarecords.

Discografia

Album 
 Come Double Beat
 2004 - International Funk Music
 2006 - Something New

Singoli 

 2007 - Africa 70 / Profondo (12")

 Come Double Beat
 2004 - Voodoo Funk (12")
 2004 - Hear, Sugar (12")
 2005 - Caught In The Act (12")
 2006 - Something New / Beat It (12")

 Come The Voidz
 2005 - Bump Wave / Punk Wave (12")
 2007 - Need No Bump / Need No Punk (12")
 2008 - Parabump / Parapunk   (12")

 Come Quick Trick
 2006 - Acid Bell (12")

 Come Abbracci Nucleari
 2016 - Abbracci Nucleari

 Come (r)umori
2020 - (r)umori

Remix 
2007 - Aeroplanitaliani, Io via

Note